All Cheerleaders Die – film del 2001 diretto da Lucky McKee e Chris Sivertson
 All Cheerleaders Die – film del 2013 diretto da Lucky McKee e Chris Sivertson